La Marche sur Washington évoque en général la Marche vers Washington pour le travail et la liberté organisée en 1963 par les leaders des droits civiques dont Martin Luther King qui y prononça son célèbre discours I have a dream. La marche a lieu le

Autres manifestations 

Mais ce nom peut aussi évoquer :
 la Marche de chômeurs (l'"armée de Jacob Coxey") sur Washington en 1894 
 Le Mouvement de la marche sur Washington () de 1941 à 1947 : créé comme un outil pour organiser une marche de masse sur la capitale fédérale pour faire pression sur le gouvernement américain afin qu'il mette fin à ségrégation raciale dans les usines d'armement et dans l'armée et fournisse des opportunités valables de travail aux Afro-américains.
 La Marche sur Washington pour l'égalité des droits et la liberté des lesbiennes, gays et bi (March on Washington for Lesbian, Gay and Bi Equal Rights and Liberation) en 1993. Deux autres marches de ce type avaient eu lieu auparavant :
 La Marche nationale sur Washington pour les droits des lesbiennes et des gays (National March on Washington for Lesbian and Gay Rights) en 1979 
 La Seconde Marche nationale sur Washington pour les droits des lesbiennes et des gays (Second National March on Washington for Lesbian and Gay Rights) en 1987

Voir aussi 

Washington (district de Columbia)
Manifestation à Washington (district de Columbia)